Выдача преступников — экстрадиция.
«Выдача преступников» — польский телесериал 1995 года, в более распространённом переводе называемый «Экстрадиция».